San Justo bezeichnet:

 San Justo (Partido La Matanza), Stadt in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 San Justo (Santa Fe), Stadt in der argentinischen Provinz Santa Fe
 San Justo (Entre Ríos), Gemeinde in der argentinischen Provinz Entre Ríos
 Bistum San Justo, römisch-katholische Diözese (Suffraganbistum) mit Sitz in San Justo
 Departamento San Justo (Santa Fe), Verwaltungseinheit in der zentralargentinischen Provinz Santa Fe
 Departamento San Justo (Córdoba), Verwaltungseinheit in der zentralargentinischen Provinz Córdoba
 San Justo de la Vega, Ort in der spanischen Provinz León
 San Justo (Zamora), Gemeinde in der spanischen Provinz Zamora

Siehe auch:
 Justo